Kovács-patak vagy Dera-patak, patak a Pilisben
 Kovács-patak, patak a Börzsönyben